Haags congres van de Eerste Internationale (1872) 
Congres van Den Haag (1948) over Europese samenwerking